Казахстанско-шведские отношения — двусторонние дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Королевством Швеция были установлены 7 апреля 1992 года.

Посольства 
Посольство Казахстана в Швеции функционирует с 2013 года. Чрезвычайным и Полномочным Послом является Сергей Нуртаев.

Посольство Швеции в Казахстане функционирует с 2010 года. Чрезвычайным и Полномочным Послом является Ева Пулано (Ewa Polano).

Встречи на высшем уровне 
В 2004 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев с официальным визитом посетил Королевство Швеция.

В феврале 2006 года Первый вице—премьер-министр Швеции Боссе Рингхолм посетил Казахстан во главе делегации представителей бизнеса.

Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт возглавил шведскую делегацию на саммите ОБСЕ в Астане, который состоялся в декабре 2010 года.

В марте 2013 года Министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов посетил Стокгольм. В ходе министры иностранных дел Казахстана и Швеции обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в политической и торгово-экономической областях, взаимодействие на международной арене по актуальным международным проблемам. Также, Казахстан проинформировал Швецию, что в целях дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества Казахстан откроет свое посольство в Стокгольме в течение 2013 года.

В июне 2014 года состоялся рабочий визит делегации казахстанских парламентариев в Швецию во главе с заместителем председателя Мажилиса Парламента Даригой Назарбаевой в Швецию. В Риксдаге проведены переговоры Дариги Назарбаевой и вице-спикера парламента Швеции Яна Эртсборна. В ходе визита казахстанские парламентарии провели встречи с представителями Министерства здравоохранения и социального обеспечения, Министерством иностранных дел, а также с представителями Министерства образования и исследований.

В марте 2015 года в рамках Боаоского форума состоялись переговоры между Премьер-министром Казахстана Каримом Масимовым и Премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, а в рамках Ассамблеи межпарламентского союза в Ханое переговоры спикера Мажилиса Парламента Казахстана Кабибуллы Жакупова и спикера Риксдага Урбаном Алином.

Экономическое и торговое сотрудничество 
В октябре 2014 года был запущен Казахстанско-Шведский деловой совет.

Основными статьями импорта Швеции в Казахстан являются: техника и оборудование, транспортные средства, телекоммуникационное оборудование, изделия из бумаги и картона, древесина и изделия из нее, железные и стальные конструкции. Среди основных статей казахстанского экспорта в Швецию преобладает продукция промежуточной переработки, пищевые продукты, сырье, а также продукция химической промышленности.

В Казахстане, посол Швеции Христиан Камилл, активно посещает различные организации образования и встречается с акимами регионов. 6 июня 2016 года посол прибыл с рабочим визитом в Петропавловск, где совместно с главой шведского торгового и инвестиционного совета Business Sweden Игорем Власюком провел переговоры с акимом Северо-Казахстанской области Ериком Султановым. Итогами переговоров стала организация деловых встреч бизнесменов и предпринимателей Швеции и Казахстана осенью 2016 года.

Культурное сотрудничество 
В 2011 году в Вестеросе при поддержке Посольства Казахстана в Швеции, Всемирной ассоциации казахов, Казахской культурной ассоциации в Швеции и Федерации казахской диаспоры в Европе, состоялся малый Курултай казахов Европы.

В рамках месяца шведской культуры для школьников Караганды и Темиртау был организован проект «Швеция рядом», где участники смогли познакомиться с традициями, культурой, историей и национальной кухней Швеции. По завершении проекта его участники встретились с Послом Швеции в Казахстане.

Послы Казахстана в Швеции

Послы Швеции в Казахстане

См. также 
 Сайт Посольства Казахстана в Швеции 
 Сайт Посольства Швеции в Казахстане

Примечания 

Казахстан
Швеция